bł. Hugolin Zeffirini (1320-ok. 1370) – włoski eremita
 bł. Hugolin Magalotti (ok. 1320–1373) – włoski tercjarz franciszkański, eremita